Raditude — сьомий студійний альбом американської групи Weezer, який був випущений 30 жовтня 2009 року.

Композиції 
 (If You're Wondering If I Want You To) I Want You To - 3:28
 I'm Your Daddy - 3:08
 The Girl Got Hot - 3:14
 Can't Stop Partying - 4:22
 Put Me Back Together - 3:15
 Trippin' Down the Freeway - 3:40
 Love is the Answer - 3:43
 Let It All Hang Out - 3:17
 In the Mall - 2:39
 I Don't Want to Let You Go - 3:48

Джерела 
 Raditude  allmusic
 Raditude  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Weezer